Заслуженный юрист — почётное звание, присваиваемое высокопрофессиональным юристам за личные заслуги.

Существуют например:
 Заслуженный юрист Российской Федерации.
 Заслуженный юрист республики Дагестан.
 Заслуженный юрист Украины.
 Заслуженный юрист Азербайджана
 Заслуженный юрист Республики Беларусь
 Заслуженный юрист РСФСР